Bosznia-Hercegovina
 Seoca, falu Ustiprača községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Seoca falu Omiš községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
 Seoca, falu Andrijevica községben
 Seoca, falu Bar községben
 Seoca, falu Podgorica községben